Ишимбайский автовокзал (автовокзал Ишимбай) — городской автовокзал, расположенный по адресу: г. Ишимбай, улица Жукова, д. 2а.

Ишимбайский автовокзал является структурным подразделением Башкирского производственного объединения автовокзалов и пассажирских автостанций — филиал ГУП «Башавтотранс».

Ишимбайский автовокзал обслуживает междугороднее и пригородное автобусные сообщения.

Расположен у въезда в город, недалеко от моста через реку Белую.

История 
Ранее автовокзал находился недалеко от нынешнего — на улице Бульварной, 14. Ныне в этом здании находится магазин стройматериалов. В 1980-х годах построен новый 2-х этажный автовокзал по типовому проекту.

На автовокзале сходятся все маршруты городских автобусов, кроме 11-го и 12-го.

В здании автовокзала расположены кассы, туалет, служебные помещения, диспетчерский пункт, участок Полиции. Билеты в кассах можно купить за 7 дней по поездки.

Примечания 

Автостанции и автовокзалы России
Транспортные здания и сооружения Ишимбая